Bilka (warenhuisketen)
 Bilka A/S, Deense hypermarktketen
 Bilka (Tsjechië)